Magura kan meerdere betekenissen hebben:

Magura (stad), een stad in Bangladesh
Magura (zila), een district in Bangladesh
Magura Sadar upazila, een subdistrict in Bangladesh
Măgura, naam van verschillende dorpen in Roemenië
Magura (bedrijf), een merk van fiets en motor onderdelen